Интеграција се може односити на:

У социологији и економији 
 Расна интеграција је акт укидања сегрегације,
 Економска интеграција је вид привредног сједињавања,

У математици 
 Интеграција у математици је поступак налажења интеграла,
 Неодређена интеграција у математици се односи на антидиференцијацију,
 Временска серија може бити интегрисана, као нпр. ауторегресивни интегрисани покретни просек.

У рачунарству 
 Интегрисано коло је сложено електрично коло састављено из мноштва елемената (углавном транзистора),
 Системска интеграција је процес којим се мале софтверске компоненте здуржују у већи програм,
 Дигитална интеграција у рачунарству омогућава подацима са једног уређаја или програм да буду прочитани и манипулисани другим уређајима/програмима.

У биологији 
 Пре-интеграциони комплекс, или ретровирална интеграција.